El Torneig de Dubai 2016, conegut oficialment com a Dubai Duty Free Tennis Championships 2016 és un esdeveniment tennístic sobre pista dura inclòs dins les sèries 500 del circuit ATP en categoria masculina i als Premier Tournaments del circuit WTA femení. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 20 de febrer de 2016 per la categoria femenina i entre el 21 i el 27 de febrer en la masculina, ambdós en l'Aviation Club Tennis Centre de Dubai, Emirats Àrabs Units. Després de tres anys en categoria Premier, el torneig va tornar a categoria Premier 5.

El tennista suís Stan Wawrinka va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2016
ATP World Tour 2016
WTA Tour 2016